В Википедии есть две статьи про сражения у этой железнодорожной станции:
 Бой у станции Доброполье бой между частью РПАУ во главе с Н. Махно и отрядом атамана Григоренко  16 октября 1920 года.
 Бой у станции Доброполье бой между советской и германской армиями в январе 1942 года.